Det finns flera personer med samma namn:
 Gösta Danielson (friidrottare)
 Gösta Danielson (arkitekt)